Parisot kan syfta på:
 Parisot, Tarn-et-Garonne
 Parisot, Tarn